Вантроль (Альпы Верхнего Прованса) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Вантроль (Дром) — коммуна во Франции, в департаменте Дром.